Kaskasjärvet är ett par sjöar i Kiruna kommun i Lappland som ingår i :
Kaskasjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753602-176831), sjö i Kiruna kommun 
Kaskasjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753637-176869), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun